Али Аббас Аль-Хилфи (, ; ) — иракский футболист, защитник и полузащитник.

Карьера

Клубная 
Али Аббас привлёк внимание общественности в ноябре 2007 года, после того как вместе с двумя другими футболистами молодёжной сборной Ирака попросил политическое убежище в Австралии после матча против местной сборной до 23-х лет в Госфорде в рамках квалификации на Олимпийские игры.

Игрок вёл переговоры с «Маркони Сталлионс», но в начале 2008 года вернулся в Ирак, подписав контракт с клубом «Аль-Кува», за который провёл 30 матчей и забил 11 мячей.

В феврале 2009 года Аббас всё же подписал контракт с австралийским клубом, который выступает в Премьер-лиге Нового Южного Уэльса. Сыграв 29 матчей и забив 8 мячей, игрок вместе с командой занял второе место в чемпионате, после чего перешёл в клуб А-лиги «Ньюкасл Юнайтед Джетс».

За три года выступлений за клуб из Ньюкасла, Аббас принял участие в 60 встречах, забив 4 мяча. 26 января 2012 года Али Аббас получил гражданство Австралии. Контракт с клубом закончился по завершении сезона 2011/12, и иракец перешёл в другой австралийский клуб «Сидней».

12 мая 2016 года Аббас заключил контракт с южнокорейским клубом «Пхохан Стилерс». Ему не удалось стать там основным игроком, и за год Али провёл лишь 10 матчей в чемпионате Южной Кореи. В начале 2017 года Аббас окончательно потерял место в составе команды Чхве Сун Хо, клуб предложил ему досрочно расторгнуть контракт, но футболист отказался уходить. Лишь в мае Аббас получил статус свободного агента.

23 августа 2017 года Аббас вернулся в А-лигу, заключив двухлетний контракт с клубом «Веллингтон Феникс». По словам футболиста, он имел много других предложений, в том числе от иракских клубов, но хотел снова играть в А-лиге. За «Веллингтон» Аббас сыграл всего восемь матчей в А-Лиге, также провёл один матч за резервную команду в чемпионате Новой Зеландии. К концу 2017 года он потерял место в основном составе, проиграв конкуренцию Томасу Дойлу, и 31 января покинул клуб.

В сборной 
Али Аббас сыграл шесть встреч за олимпийскую сборную Ирака в рамках квалификации на Олимпийские игры в Пекине.

За главную сборную игрок провёл десять матчей и выиграл Кубок Азии.

Достижения

Командные

Ирак 
 Обладатель Кубка Азии: 2007

Статистика выступлений

В сборной

Примечания 

Футболисты Ирака
Футболисты Австралии
Игроки сборной Ирака по футболу
Игроки ФК «Аль-Талаба»
Игроки ФК «Аль-Кува»
Игроки ФК «Маркони Стэллионс»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК «Пхохан Стилерс»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»